Privlka est un toponyme qui peut désigner :
 Privlaka, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Vukovar-Syrmie ;
 Privlaka, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Zadar.